Hairspray (1988), een film uit 1988
Hairspray (2007), een film uit 2007
Hairspray (musical), een musical uit 2002
het Engelse woord voor haarlak